Zhongyuan steht für:

 die zentralchinesische Ebene, siehe Zentralchinesische Ebene;
 den Stadtbezirk Zhongyuan (中原区) der chinesischen Stadt Zhengzhou, siehe Zhongyuan (Zhengzhou);
 das Dorf Zhongyuan (中原村) der Großgemeinde Qianjin im Kreis Nenjiang der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Zhongyuan (Qianjin).